Lijst van personen uit Hamilton (Nieuw-Zeeland)
 Lijst van personen uit Hamilton (Ontario)
 Lijst van personen uit Hamilton (Schotland)